Rannacher ist der Nachname von:
Helmut Rannacher (* 1940), deutscher Politologe
Rolf Rannacher (* 1948), deutscher Mathematiker